Rennplatz ist die Bezeichnung für einen Ort, an dem Pferderennen veranstaltet werden oder in der Vergangenheit stattfanden:

 Rennplatz Iffezheim, Pferderennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden
 Rennplatz Regensburg, ehemalige Pferderennbahn in Regensburg

Siehe auch:
Liste von Pferderennbahnen